Patiño (departement), een Argentijns departement
Carlos Patiño, een Spaanse componist